Пу́укко (от   ←  — «дерево») — традиционная североевропейская, в основном, финская форма ножа. Один из главных типов универсальных ножей с фиксированным клинком.

Этимология 
Первоначально пуукко по-фински называли , то есть просто «нож». Слово  стали использовать для выделения национального ножа из других типов ножей. Дословно пу́укко означает «нож с деревянной рукоятью» (пу́у по-фински означает «дерево»).

По другой версии слово пуукко происходит от немецкого названия ножа , которым немецкие купцы снабжали северные районы Швеции. Из шведскоязычных поселений изменившееся название ножа могло попасть в финоязычную среду.

От слова пуукко в финском языке образован глагол  — «колоть, наносить раны» или «убивать при помощи ножа» и специфическое слово  — «хулиган, молодчик, вооружённый ножом».

Характеристики пуукко 

Клинок — прямой, небольшой длины, обычно короче рукояти, 60—100 мм, со сравнительно толстым обухом. В сечении — клинообразный, иногда с долами. Спуски клинка обычно — сравнительно низкие, режущая кромка образована спусками без подводов. Спинка клинка — прямая, либо слегка ниспадающая (дроп-пойнт), на некоторых моделях присутствует «щучка» — скос обуха, некоторые охотничьи шкуросъёмные разновидности имеют легко вздёрнутую линию обуха (трейлинг-пойнт). Для изготовления клинков используют прочные марки сталей, как композитные, порошковые (RWL-34, 3G) и дамасские (ATS34, 12C27, S35VN), так и моностали, углеродистые (NK-036А, Allround 731, UHC) и нержавеющие (X50C8, 65Х13, 154СМ, 9Cr14MoV, 440C, 50Х14МФ, Х12МФ, X46Cr13, 95Х18) с твердостью 55—65 HRС.

Рукоять традиционно выполняют из дерева, чаще всего используют берёзу, в том числе карельскую. Особенно ценят древесину березовых капов, обладающую исключительной прочностью и очень красивой текстурой. Для предохранения древесины рукояти от намокания и гниения используют особую технику «проващивания» — погружение на несколько дней в расплавленный пчелиный воск, который насквозь пропитывает рукоять. При пользовании ножом воск способствует «приклеиванию» рукояти к руке. Для изготовления рукояти используют и другие породы древесины, обладающие высокой прочностью и вязкостью. Используют так же падук, самшит, морёный граб, стабилизированный клён, «чёрное» дерево (эбен и палисандр), ольховый и ореховый капы, барбарис и можжевельник (арча).

На рукояти обычно отсутствуют выраженные подпальцевые упоры и гарда. Голова рукояти традиционно имеет изгиб либо «грибок» для удобства вынимания ножа из ножен; иногда на голове размещают своеобразный гребень для определения пространственной ориентации клинка на ощупь; в некоторых разновидностях голова украшена объёмным изображением животного из медного сплава, чаще всего головой лошади.

Ножны выполняют из кожи (обычно телячьей) либо плетёные из берёсты. В конструкцию ножен может входить деревянный вкладыш для клинка. Нож глубоко утапливают в ножнах и он держится в них за счёт трения между ножнами и рукоятью. Конструктивно ножны могут либо состоять из двух скрепляемых друг с другом плоских деталей, напоминающих формой силуэт рыбы с плавниками, либо сворачиваться трубой из одного листа. Часто ножны имеют металлический прибор. Подвес либо поясной (на ремень), либо шейный. В последнем случае часто используют ножны с крышечкой, полностью закрывающей рукоять.

Происхождение и история пуукко 

. Бронзовые и костяные орудия, найденные на территории Скандинавии, по конструкции практически не отличаются от современных стальных ножей. В X—XII веках ножи, родственные пуукко, были традиционны для всей северной Европы, включая европейскую территорию России.

Обособление пуукко в группе скандинавских ножей, формирование финских национальных ножевых традиций и оформление ножа в качестве национального символа произошло довольно поздно, в конце XVII—XVIII веков. Вероятнее всего, финские пуукко впервые появились в провинции Южная Похьянмаа. Центром производства первых пуукко стал город Каухава.

«Золотым веком» пуукко считают конец XIX века.

В преддверии летней Олимпиады 1940 года, не состоявшейся из-за войны, а также к летней Олимпиаде 1952 года были выпущены партии «олимпийских финок», некоторые из них сейчас — дорогая коллекционная редкость.

В Финляндии с 1977 года существует запрет на ношение ножа в черте города.

В настоящее время пуукко является одним из самых популярных финских сувениров.

Использование пуукко 
Помимо гражданского применения в качестве рабочего ножа пуукко является традиционным холодным оружием в финской армии, как в качестве декоративного элемента военной формы, так и в качестве полевого инструмента. Даже штык-нож к штурмовой винтовке Valmet Rk-62 (финская копия автомата Калашникова) был сконструирован на основе этого национального ножа.

Классификация пуукко 
Существует большое число разновидностей национальных финских ножей, различаемых по назначению, региону изготовления или использования, историческому периоду. Кроме того, собственное название могут иметь отдельные модели пуукко.

По назначению 
 Yleispuukko — нож для работы с деревом (плотницкий)
 Vuolupuukko — нож для резьбы по дереву
 Eräpuukko — большой охотничий нож
 Vaarinpuukko — малый охотничий нож
 Metsästyspuukko — охотничий нож
 Avauspuukko — нож с небольшим клинком для потрошения птицы, мелкой дичи и рыбы
 Nylkypuukko — шкуросъёмный нож (скиннер)
 Fileerauspuukko — рыбацкий филейный нож
 Pikkunikkarinpuukko — нож для маленьких детей с гардой и скруглённым остриём
 Partiopuukko — нож скаута

Исторические и региональные разновидности 
  — одна из наиболее древних разновидностей пуукко. Была распространена в Остерботнии. Отличается особо украшенным внешним видом. Рукоять с обоих концов прикрывали сравнительно длинными латунными оковками, либо целиком была латунной. Отмечено шведское влияние на конструкцию и внешний вид ножа. Ножны — обычно симметричные, с прибором из латуни. Также применяли так называемые «пузатые» ножны с выпирающей с одной стороны деталью, напоминающей толстый живот. Vöyri puukko использовали больше как статусный предмет парадного костюма, украшение, либо торжественный столовый прибор
  — рабочие ножи из местечка Яласьярви. Отличительная черта — изгиб ножен у наконечника
  — особо богато украшенные ножи из местечка Калайокилааксо
  — названные по одноимённому местечку в провинции Южная Похьянмаа. Считают, что именно эти ножи чаще всего использовали в драках и стычках. Отличаются простым внешним видом. Клинок с прямым обухом без долов. На рукояти — достаточно длинная оковка со стороны клинка. На противоположной оковке часто выполняют небольшой гребень для правильного ориентирования ножа на ощупь. Иногда в ножнах делают карман для небольших вспомогательных ножей — юнки ()
  — пуукко, произведённые в городе Каухава. В городе расположено значительное количество крупных и мелких фирм, производящих пуукко, здесь работали знаменитые мастера Iisakki Järvenpää и Kustaa Lammi. Считают, что именно в Каухаве появились многие отличительные черты пуукко, такие как завершение ножен в виде «хвоста лосося», навершие рукояти «грибком», украшенные навершия в виде литых голов зверей и птиц, химическое травление надписей и изображений на клинках. К этому типу пуукко относят и серийные модели производства Fiskars, Iisakki Järvenpää Oy, Hackman Sorsakoski и других предприятий Каухавы
 
 
 
 
 Саамский нож леуку (, ) иногда считают северной разновидностью пуукко

Названия отдельных моделей 

  (пуукко Свинхувуда) называли также Укко-Пекка ( — «старина Пекка» — прозвище Свинхувуда) — нож национальной гвардии Финляндии (модель M27), названный в честь Пера Эвинда Свинхувуда, пропагандировавшего ношение ножа личным примером
  — сувенирный нож, изготовленный в честь летней Олимпиады 1940 года, которая должна была состояться в Хельсинки (отменена из-за Второй мировой войны). В настоящее время является коллекционной редкостью. Также сувенирные пуукко во множестве вариантов выпускали к летней Олимпиаде 1952 года в Хельсинки
  (от  — «война») — пуукко военного времени (Зимней войны, Второй мировой войны, Войны-продолжения). Произвольный нож, используемый в финских боевых и добровольческих подразделениях. Не представляет собой особой разновидности и не имеет каких бы то ни было отличительных признаков. Обычно имеет сравнительно крупный клинок. Характерны клейма и надписи рода войск, соединений и организаций, к которым принадлежал владелец. Популярна замена деревянной рукояти на наборную из различных пластиков. Также популярны ножны из листового алюминия из обшивки сбитых самолётов противника
  (повторяет название традиционного типа охотничьего пуукко) или  (вьетнамский пуукко) — нож финской компании Hackman, являющийся переработкой боевого «ножа выживания» () в американской традиции с клинком копьевидной формы, пилой на обухе, развитой двусторонней гардой и полостью в рукояти для носимого аварийного запаса. Нож пользовался большой популярностью в американских войсках в период войны во Вьетнаме, так как по качеству значительно превосходил американские аналоги. К традиционному пуукко, вопреки названию, нож отношения не имел
  — «рысь» — коммерческое название серии пуукко, производимой фирмой Marttiini по настоящее время
  — одна из наиболее коммерчески успешных моделей пуукко, разработанная известным финским дизайнером Тапио Вирккала () в 1960-х годах и производимая фирмами Hackman и Fiskars
  (дословно «партизанский пуукко») — торговая марка боевого и универсального лагерного ножа (модели M95 и M07), разработанного капитаном Пелтоненом ( и выпускаемого фирмой «Фискарс». Разрабатывали как штык-нож, в итоге пошёл в серию как боевой нож и универсальный вспомогательный инструмент.

Производители пуукко и родственных им ножей 

 Iisakki Järvenpää, Каухава, Финляндия
 Marttiini, Рованиеми, Финляндия
 Ahti, Финляндия
 H. Roselli, Финляндия
 Kainuun Puukko
 Fiskars Corporation, Финляндия
 Lapinpuukko
 KJ Eriksson, Швеция
 Morakniv, Швеция
 Frosts, Швеция
 Helle, Холмедал, Норвегия
 Viking Nordway, Китай
 ООО «Павловские ножи», Россия
 Южный Крест, Россия
 Виталий Берегов,("Оберег"Россия")

Кроме этого, отдельные модели, родственные пуукко, выпускают фирмы: Cold Steel (США), Fällkniven (Швеция), АиР (Россия), Кизляр (Россия), РОСоружие (Россия), Олимп (Россия), Гебо (Россия), Mikov (Чехия).

Влияние пуукко на ножевые традиции 
Один из производителей пуукко — Иисакки Ярвенпяя () с 1888 года был поставщиком ножей для российского императорского двора. Ещё до русской революции 1917 года финские ножи получили известность в России. Во время советско-финской войны 1939—1940 пуукко успешно применяли финские бойцы, что дало повод к разработке и принятию на вооружение РККА «ножа разведчика» НР-40.

См. также 
 Финский нож
 Финка НКВД
 Якутский нож
 Саамский нож
 Паренский нож
 Абхазский нож
 Танто
 Кукри

Литература 
 Александр Марьянко. Финский нож на гранях времён. — М.: ООО «Издательский Дом Рученькиных», 2007. — 176 с. — ISBN 5-93369-216-6
 Попенко В. Н. Холодное оружие Севера. — М.: Богучар, 1993. — 110 с. — 
 Sakari Pälsi. Puukko. 1955. ISBN 951-1-15699-3
 Jukka Kemppinen. Puukot. Otava, 1976.

Пуукко в культуре 
 Финское общество пуукко
 Официальный сайт ежегодного фестиваля пуукко в г. Каухава

История пуукко 
 История финского ножа

Применение пуукко 
 М. Лучин. Нож финского разведчика
 Боевой финский нож

Коллекции пуукко 
 Частная коллекция пуукко

Влияние пуукко 
 А. Марьянко. Правда о русской финке

Холодное оружие по алфавиту
Ножи по алфавиту
Культура Финляндии
Этнические ножи
Военные ножи
Изобретения Финляндии